Thalhamer ist 

 der Name einer Ortschaft in der Gemeinde Irschenberg, siehe Thalhamer (Irschenberg)

Thalhamer ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Thalhamer (1900–1973), deutscher katholischer Priester

Siehe auch:
 Thallhammer
 Thalhammer